Partito Liberale – partito politico belga
Partito Liberale – partito politico brasiliano fondato nel 1985
Partito Liberale – partito politico brasiliano fondato nel 2006, denominato fino al 2019 "Partito della Repubblica"
Partito Liberale – partito politico britannico
Partito Liberale – partito politico cileno, da non confondere con il Partito Liberale del Cile
Partito Liberale – partito politico sudcoreano
Partito Liberale (Liberalna stranka) – partito politico croato
Partito Liberale – partito politico islandese
Partito Liberale – partito politico israeliano
Partito Liberale – partito politico moldavo
Partito Liberale – partito politico slovacco
Partito Liberale (Szabadelvű Párt) – partito politico ungherese del passato

Partito Liberale d'Australia – partito politico australiano
Partito Liberale del Canada – partito politico canadese
Partito Liberale Colombiano – partito politico colombiano
Partito Liberale Danese – partito politico danese
Partito Liberale Egiziano – partito politico kosovaro
Partito Liberale delle Filippine – partito politico filippino
Partito Liberale dell'Honduras – partito politico honduregno
Partito Liberale Italiano – partito politico italiano, attivo dal 1922 al 1994
Partito Liberale Italiano – partito politico italiano costituito nel 1997
Partito Liberale di Macedonia – partito politico nord-macedone
Partito Liberale del Montenegro – partito politico montenegrino
Partito Liberale dell'Ontario – partito politico canadese
Partito Liberale del Québec – partito politico canadese
Partito Liberale Tedesco – partito politico tedesco